Das Wort Roulette bezeichnet:

 ein Glücksspiel, siehe Roulette
 eine Veranstaltungsstätte in New York City, siehe Roulette Intermedium
 ein Begriff aus dem Druckereiwesen, siehe Roulette (Druckerei)
 ein deutscher Rapper, siehe Roulette (Rapper)
 ein Lied von Bruce Springsteen
 ein Lied der Gruppe System of a Down
 das Label Roulette Records
 Roulette (Film), einen Film von Julian Schöneich (2013)

Roulette oder Roulette de Pascal (nach Blaise Pascal) ist eine in Frankreich geläufige Bezeichnung für eine Zykloide.

Siehe auch:
 La Roulette
 Rolette